L'orthographe Lybie est également utilisée. Très répandue jusqu'aux années 1950, elle est aujourd'hui considérée comme vieillie.

 La Libye est un pays d'Afrique du Nord, indépendant depuis 1951. Le pays correspond au territoire de la régence de Tripoli, État de l'Empire ottoman, colonisé ensuite par le Royaume d'Italie. La Libye italienne, occupée par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a ensuite été reconstituée sous forme d'un État indépendant, le Royaume de Libye. Après le renversement de la monarchie en 1969, la Libye a porté les noms de République arabe libyenne jusqu'en 1977, puis de Jamahiriya arabe libyenne jusqu'en 2011.
 La Libye, dans l'Antiquité, désignait l'Afrique du Nord.
 Dans la mythologie grecque, Libye est la mère d'Agénor et de Bélos.